Pierrot – maschera della Commedia dell'arte

Arte 
 Pierrot – dipinto di Pablo Picasso
 Pierrot – dipinto di Antoine Watteau
 Pierrot – racconto di Guy de Maupassant
 Pauvre Pierrot – pantomima luminosa di Charles-Émile Reynaud
 Pierrot Lunaire – composizione musicale di Arnold Schönberg

Aziende 
 Pierrot – studio di animazione
 Pierrot – casa discografica

Film 
 Pierrot, Pierrette – film muto del 1924 diretto da Louis Feuillade
 Pierrot le fou – film del 1965 diretto da Jean-Luc Godard

Persone 
 Frédéric Pierrot – attore francese
 Pierrot de Neele – troviero e letterato artesiano

Pagine correlate 
 Perrot
 Pierrot Lunaire